Эппенштайн () — многозначный термин:

Топонимы 
 Эппенштайн — руины средневекового замка в Австрии.
 Эппенштайн — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Персоналии 
  (1867–1933) — немецкий химик, жертва Кровавой недели в Кёпенике.
  (1876–1942) — немецкий физик.

Разное 
  — немецкий дворянский род.